De verkiezingen voor de 16de Knesset werden op 28 januari 2003 in Israël gehouden.

Uitslag

Externe link
National Elections Results, Knesset Website

Parlementsverkiezingen 2003
Verkiezingen in 2003